SupportYourApp (SUP) () — українська компанія, яка надає послуги та програмне забезпечення для технічної підтримки клієнтів IT-компаній.

Компанія має три офіси в Києві і станом на літо 2021 року налічує понад 850 співробітників та підрядників.

Програмне забезпечення, яке розробляється в SupportYourApp, це CRM-система QCRM, вебчат Quidget та NLP-система Qouston, яка використовує машинне та глибинне навчання для автоматизації окремих процесів підтримки користувачів без участі людини.

Історія 
Компанія SupportYourApp була заснована в жовтні 2010 року в Києві. Відома спочатку як Yellow Media Group, компанія невдовзі змінила назву на SupportYourApp.

Команда була сформована з відділу підтримки користувачів українського стартапу після запиту іншої української компанії на надання послуг технічної підтримки своїх користувачів.

На початку своєї діяльності компанія фокусувалася на наданні послуг аутсорсингу технічної підтримки користувачів стартапів, що розробляють додатки для операційної системи macOS. Першими клієнтами стали IT-компанії MacPaw, Coppertino, .

В подальшому, SupportYourApp розширила спеціалізацію на багатомовну технічну підтримку користувачів продуктів IT-компаній — програмного та апаратного забезпечення, SaaS, фінансових технологій, криптовалютних та блокчейн технологій, ігор, хмарних сервісів.

У квітні 2019 року SupportYourApp поглинула NLP-орієнтований стартап S.H.E. (sheis.ai). Доробок компанії і команда поглибили розвідки SupportYourApp у царині застосування та інтеграції ШІ в CRM-продукт.

Менеджмент 

СЕО та партнер компанії — Дар'я Лещенко, перша жінка з України, яка була зарахована до Forbes Tech Council, входить до списку «500 Найбільш впливових жінок України» за версією журналу Woman та є володаркою нагороди «Top 30 Under 30» Kyiv Post (2017).

Консультант компанії — , співзасновник компанії , екс-директор по залученню клієнтів для продуктів Google AdWords та AdSense.

Сервіси і продукція

Сервіси 
 Технічна підтримка
 Клієнтська онлайн-підтримка
 Контакт-центр
 Кол-центр
 Телемаркетинг
 Лідогенерація
 Модерація контенту
 Введення даних
 Верифікація клієнтів

Продукція 
 QCRM — система управління стосунками з клієнтами
 Quidget — вебчат
 Qouston — машинне глибинне навчання для автоматизації процесів підтримки клієнтів

SupportYourART 
У червні 2019 року компанія SupportYourApp запустила проект під назвою SupportYourART, спрямований на розвиток сучасного  українського мистецтва. Одразу декілька популярних сучасних українських художників створили авторські розписи на стінах нового офісу у Києві. Компанія стверджує, що таким чином намагається привернути більше уваги до сучасного українського мистецтва. Презентація проекту відбулась в березні 2019, коли були представлені мурали, літографії та скульптури 10 українських сучасних художників.

Відгалуженням проекту SupportYourART став запуск Your Art — першого онлайн медіа-видання про сучасне українське мистецтво.

Див. також 
 Управління відносинами з клієнтами
 Обробка природної мови
 Чат
 Штучний інтелект

Примітки

Посилання 

 
 
 
 
 
 SupportYourApp у соціальній мережі «LinkedIn»
 

 Вебсайт Your Art
 
 
 Your Art  у соціальній мережі «Telegram»

Підприємства України у галузі інформаційних технологій
Виробники програмного забезпечення України
Підприємства з надання послуг
Підприємства Києва
Організації Києва
Підприємства, засновані 2010
Засновані в Україні 2010